San Jorge puede referirse a:

Santos 
 San Jorge, soldado romano del , proveniente de Capadocia y mártir cristiano, del que no se conocen los pormenores de su existencia;
 San Jorge de Lodeve, obispo de Lodeve, Francia, del ;
 San Jorge de Amastris, eremita y obispo de Amastris del , cerca del Mar Negro;
 San Jorge de Choziba, eremita chipriota del ;
 San Jorge el Joven, obispo de Mitilene del ;
 San Jorge de Antioquía, obispo de Antioquía del , participó en el segundo concilio de Nicea;
 San Jorge de Palestina, monje martirizado por Abderramán II en 822 en Córdoba, España;
 San Jorge Limniotes, eremita del  en el monte Olimpo, martirizado hacia 730 a los 95 años por oponerse a los iconoclastas;
 San Jorge de París, diácono y mártir de París;
 San Jorge de Perigueux, cura del Perigueux;
 San Jorge de Vienne, obispo de Vienne, Francia, de los siglos  y .

Divisiones administrativas

Argentina 
 Pueblo San Jorge, localidad en el partido de Laprida, provincia de Buenos Aires;
 San Jorge, localidad en el departamento San Martín de la provincia de Santa Fe;
 Barrio San Jorge, localidad en el departamento Burruyacú de la provincia de Tucumán;
 Golfo San Jorge, en la Patagonia argentina;
 Proyecto San Jorge, proyecto de explotaciones mineras (oro, cobre etc) ubicados en un sitio de la Provincia de Mendoza, República Argentina.

Bolivia 
 San Jorge es un barrio en La Paz, Bolivia.

Colombia 
 San Jorge, cauce en el departamento de Sucre.

Costa Rica 
 San Jorge, distrito del cantón de Los Chiles en la provincia de Alajuela.

El Salvador 
 San Jorge, municipio en el departamento de San Miguel.

España 
 San Jorge, en la provincia de Castellón;
 San Jorge, en la provincia de Huesca;
 San Jorge de Alor, en la provincia de Badajoz;
 Barrio de San Jorge, en la ciudad de Pamplona (Navarra).

Guatemala 
 San Jorge, en la provincia de Zacapa.

Honduras 
 San Jorge, municipio en el departamento de Ocotepeque.

Nicaragua 
 San Jorge, municipio en el departamento de Rivas.

Paraguay 
 barrio de San Jorge, en la capital del Paraguay, Asunción.

Portugal 
 Isla de San Jorge en los Azores

Uruguay 
 San Jorge, localidad del departamento de Durazno.

Accidentes geográficos 
 Canal de San Jorge, entre Gales e Irlanda.
 Golfo de San Jorge (España)

Arte 
 San Jorge y San Jorge y el dragón, pinturas de Rafael Sanzio.
 San Jorge, escultura de Josep Llimona.
 San Jorge y el Dragón, .

Deportes 
 San Jorge de Tucumán, club de fútbol de la provincia de Tucumán, Argentina.

Órdenes militares 
 Caballeros de San Jorge , órdenes militares con el nombre de San Jorge.